Ниже представлен список людей и коллективов, избранных в Зал славы рок-н-ролла.

Исполнители 

 Примечание 1. Эти аккомпанирующие и бэк-вокальные группы были включены в Зал славы отдельным комитетом, а не голосованием бюллетенями, как все другие принимаемые в Зал славы исполнители.

Ранние музыкальные влияния 

A. Принятые участники: Билл Кенни (), Чарли Фукуа (), Дик Уотсон () и Орвилл (Хоппи) Джонс ()
B. Принятые участники: Рой Крейн-старший (), , Джесси Фарли () и Э. А. Рандлесс ()
C. Принятые участники: , Томми Гейтер, Джордж Нельсон, Джонни Рид и Александр Шарп
D. Принятые участники: Боб Уиллс, , , , Джо (Джоди) Холли (), , Херб Ремингтон (),  и Эл Стриклин ()
E. Номинирован как исполнитель.

Неисполнители (Ahmet Ertegun Award)

Награда за музыкальное мастерство

Аккомпанирующие музыканты (сайдмены)

Жизненные достижения 
Следующие личности были включены в Зал славы за «Жизненные достижения в неисполнительской категории».

Многократные члены

Источники 

Для всех
 
Для конкретных членов

Ссылки 

 

Списки:Музыка
Списки музыкантов и музыкальных коллективов